Гатрі-Центер (Айова), Гатрі-Центер () — місто в США, штаті Айова. 
 Центер Дар'я Олександрівна - білоруський YouTube блоггер.